

Géographie 
 Kouba,une ancienne bourgade d'Alger ;
 Kouba, une localité située dans le département de Gourcy au Burkina Faso ;
 Kouba, une localité située dans le département de Koubri au Burkina Faso ;
 Kouba, une localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso ;
 Kouba, une localité du Cameroun ;
 Kouba, un département du Tchad ;
 l'Empire ou Royaume Kuba est une entité étatique et politique du Congo précolonial.

 Ethnologie 
 le peuple Kuba ou Bakuba, parfois écrit Kouba''', est une ethnie du centre de la République démocratique du Congo

Religion 
 Koubba Le mot signifie "coupole" et provient de la racine latine "cap", " capo" qui veut dire "sommet". En Afrique du Nord "Qobba" désigne un mausolée de saint coiffé d'une coupole, symbole d'importance du saint.
 Cimetière de Kouba, un cimetière musulman à Alger.

Cinéma 
 Hassan Koubba : acteur français né le  à Thionville.

Sport 
 Raed Chabab Kouba : club sportif algérien basé dans le quartier de Kouba à Alger

Références 

Homonymie de toponyme